В статье представлен список футбольных клубов, игравших в третьей по силе лиге первенства СССР.

Розыгрыш третьего по значимости турнира проходил 33 раза. Он носил название группа «В» (1936—1937), третья группа (1946), класс «Б» (1963—1969), вторая группа класса «А» (1970), вторая лига (1971—1991).

В список включены команды низших групп команд мастеров — «Г» (1936—1937), «Д», «Города Востока» (1937) — всего 14 команд, выступавших исключительно в этих группах. Также включены команды, участвовавшие в четвёртом по значимости турнире — классе «Б» (1970) и в низших (республиканских) зонах второй лиги (1990—1991).

Всего во второй лиге (включая низшие лиги в 1970, 1990—1991 годах) и её предшественниках участвовало около 650 команд (в данном списке — 655) из всех 15 союзных республик.

Указано то название команды (и города), под которым она проводила свой последний сезон в третьей по силе лиге.

РСФСР

Украинская ССР

Азербайджанская ССР

Армянская ССР

Белорусская ССР

Грузинская ССР

Казахская ССР

Киргизская ССР

Молдавская ССР

Прибалтика

Таджикская ССР

Туркменская ССР

Узбекская ССР

Ссылки 
 footballfacts.ru
 footbook.ru
 История футбольных клубов

СССР
Вторая лига СССР по футболу